Debbi steht für:

 Debbi (Sängerin) (* 1993), tschechische Popsängerin
 weiblicher Vorname, siehe Debbie #Debbi

DEBBI steht als Abkürzung für:
 Dezentrale Beteiligten-Bewertung, IT-Verfahren der deutschen Bundeszollverwaltung

Siehe auch:
 Debby

Abkürzung